Yxnasjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Yxnasjö, sjö i Ljungby kommun, 
Yxnasjön (Lidhults socken, Småland), sjö i Ljungby kommun,  (20,8 ha)
Yxnasjön (Tveta socken, Småland), sjö i Hultsfreds kommun,  (23 ha)
Yxnasjön (Virserums socken, Småland), sjö i Hultsfreds kommun,  (23,8 ha)
Yxnasjön, Västergötland, sjö i Alingsås kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn